Ostrava Open (ATP Tour) – turniej tenisowy mężczyzn
 Ostrava Open (WTA Tour) – turniej tenisowy kobiet